Kallimachos ist der Name folgender Personen:

 Kallimachos (Athen) († 490 v. Chr.), attischer Politiker
 Kallimachos (Bildhauer), griechischer Bildhauer
 Kallimachos (320/303 v. Chr. – nach 245 v. Chr.), hellenistischer Dichter
 Kallimachos (Mediziner), griechischer Arzt aus Bithynien
 Kallimachos (Stratege), ptolemäischer Stratege
 Kallimachos (Schauspieler) (1. Jahrhundert v. Chr.), griechischer Schauspieler

Siehe auch:
 Callimachus